XY peut désigner :
 le modèle XY, un modèle étudié en mécanique statistique,
 le système XY de détermination sexuelle,
 X&Y, un album du groupe de rock britannique Coldplay,
 Hugo XY, un parfum pour homme d'Hugo Boss sorti en 2007 (voir la liste de parfums),
 ,
 XY, un film de 1996 de Jean-Paul Lilienfeld avec Clémentine Célarié, Patrick Braoudé, Chantal Lauby, Marie-Sophie L., Laurent Gamelon, Gérard Krawczyk et Maurice Chevit (le père d'Eric),
XY, un livre de Sandro Veronesi, chez Grasset
XY, un clip de Kerry James, mis en scène par Mathieu Kassovitz
 Kyle XY, une série télévisée américaine diffusée depuis 2006.
XY est un groupe rock alternatif formé sur la côte d'Azur, fin 2006, qui s'inspire de groupe d'Amérique du Nord comme Linkin Park, Avenged Sevenfold ou Nickelback.

Voir aussi